Giacomo l'idealista, romanzo di Emilio De Marchi
Giacomo l'idealista, film di Alberto Lattuada, tratto dal romanzo di De Marchi